Ви́ктор Кондра́тов:
 Кондратов, Виктор Евгеньевич (1942—2018) — член Совета Федерации ФС РФ (2006—2010).
 Кондратов, Виктор Иванович (род. 1952) — советский футболист, украинский тренер.